Vision bruges i en række sammenhænge med forskellig betydning:

 Vision (erhverv) – en beskrivelse af en virksomheds overordnede mål
 Vision (religion) – i en religiøs betydning
 Vision (tidsskrift) – et dansk politisk tidsskrift

Se også
 Åbenbaring